Танкович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Танкович, Дмитрий Леонидович (род. 1977) — белорусский телеведущий, актёр и сценарист, продюсер.
 Танкович, Муамер (род. 1995) — шведский футболист, нападающий.